Верещинский — украинская и польская фамилия. Входит в список дворянских родов Гродненской губернии.

 Верещинский, Антоний (польск. Antoni Wereszczyński; 26 сентября 1878, Стасева Воля — 1 июля 1948, Краков) — польский юрист, профессор, ректор Львовской политехники в 1939—1940 годах.
 Верещинский, Николай Михайлович (1793, Ходоров, Королевство Галиции и Лодомерии (ныне Жидачовский район, Львовская область, Украина) — 5 ноября 1882, Черновцы, Королевство Галиции и Лодомерии) — украинский этнограф-фольклорист, педагог, меценат.